Velika nagrada Brazilije 1973 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 11. februarja 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 40
| 1:43:55,6
| 2
| 9
|-
! 2
| 3
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 40
| + 13,5 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 40
| + 1:46,4
| 5
| 4
|-
! 4
| 10
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 39
| +1 krog
| 17
| 3
|-
! 5
| 9
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 39
| +1 krog
| 3
| 2
|-
! 6
| 14
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 39
| +1 krog
| 4
| 1
|-
! 7
| 19
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 39
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 16
|  Niki Lauda
| BRM
| 38
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 9
| 20
|  Nanni Galli
| Iso Marlboro-Ford
| 38
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 10
| 4
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 38
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 11
| 17
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 38
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 12
| 23
|  Luiz Bueno
| Surtees-Ford
| 36
| +4 krogi
| 20
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 23
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 18
| Pregrevanje
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 9
| Vzmetenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 6
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 6
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 5
| Kolo
| 1
|  
|-
! Ods
| 18
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 5
| Pregrevanje
| 11
|  
|-
! Ods
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 3
| Menjalnik
| 12
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Emerson Fittipaldi - 2:35.0

Formula 1 sezona 1973
1973